Jumièges est un nom se retrouvant dans :

Nom de personne
Pour ces trois personnalités, de Jumièges ne constitue pas un patronyme, mais une origine.
 Guillaume de Jumièges, écrivain anglo-normand de langue latine du  ;
 Robert de Jumièges (? - v. 1070), archevêque de Cantorbéry ;
 Sidoine de Jumièges (? - 684), abbé normand.

Toponyme
 Jumièges, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime. On y trouve l'abbaye de Jumièges ;
 Le Mesnil-sous-Jumièges, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime.

Légende
 Les Énervés de Jumièges, légende qui concerne les deux fils du roi mérovingien Clovis II.